Wiki steht für:

 Art von Webanwendung, siehe Wiki
 Wortmarke für Dauerbackwaren, siehe Wiki (Marke)
 russische Form von Vicky
 Wera Apollonowna Obolenskaja (1911–1944, genannt Wiki), russisch-französische Widerstandskämpferin
 Neupetershain-Nord (sorbisch Wiki), Gemeindeteil von Neupetershain, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 EHC Wiki-Münsingen, Schweizer Eishockeyverein

Wiki ist der Familienname von:
 Wilhelm Wiki (* 1951), deutscher Maler und Installationskünstler
Michelle Wiki (* 1989), Schweizer Unihockeyspielerin

Siehe auch:
 Wicki
 Wicky
 Wickie und die starken Männer